«Confidence» puede referirse a:

Cine 
 Confidence (1922), película de Harry A. Pollard.
 Confidence (1933), película animada.
 Confidence (1980), película húngara.
 Confidence (2003), película protagonizada por Edward Burns, Dustin Hoffman y Rachel Weisz.

Música 
 Confidence (1982), álbum de Narada Michael Walden.
 Confidence (1997), álbum de Downface.
 Confidence (2004), álbum de Gentleman.

Toponimia

en Estados Unidos 
 Confidence (California)
 Confidence (Illinois)
 Confidence (Iowa)
 Confidence (Virginia Occidental)